La Serena steht für:
 La Serena (Chile), eine Stadt in Chile
 La Serena (Spanien), ein Landkreis (Comarca) in der spanischen Provinz Badajoz
Villanueva de la Serena, Spanien 
 La-Serena-Stausee, ein Stausee in Spanien

Siehe auch:
 Serena